Der Dreisprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1997 wurde am 6. und 8. August 1997 im Olympiastadion der griechischen Hauptstadt Athen ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen die kubanischen Dreispringer mit Gold und Bronze zwei Medaillen. Weltmeister wurde der Olympiadritte von 1996 Yoelbi Quesada. Er gewann vor dem britischen Titelverteidiger, Olympiazweiten von 1996, WM-Dritten von 1993 und Weltrekordinhaber Jonathan Edwards. Bronze ging an Aliecer Urrutia.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Der Grieche Christos Meletoglou erzielte mit zwei Sprüngen einen Landesrekord:
 17,04 m – Qualifikation am 6. August (Rekord egalisiert)
 17,12 m – Finale am 8. August (Rekord verbessert)

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten. In diesem Wettbewerb lag die Windunterstützung sowohl in der Qualifikation als auch im Finale bei allen Sprüngen im erlaubten Bereich.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
6. August 1997, 8:15 Uhr

39 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 17,00 m. Acht Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den vier nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Springer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 16,84 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

8. August 1997, 18:45 Uhr

Video 
 Men's Triple Jump Qualifying & Final - 1997 IAAF World Championships auf youtube.com, abgerufen am 13. Juni 2020

Weblinks 
 6th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 9. Juni 2020
 Men Triple Jump Athletics VI World Championship 1997 Athens (GRE) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 22. Juni 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Triple Jump, Athens 1997, S. 179 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 22. Juni 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Dreisprung der Männer
Leichtathletikwettbewerb in Marousi